Puhja (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Puhja (plaats), een plaats in Estland, gemeente Elva